Föttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Föttinger (* 1960), deutscher Künstler
 Fritz Föttinger (* 1939), deutscher Maler
 Herbert Föttinger (* 1961), österreichischer Schauspieler
 Hermann Föttinger (1877–1945), deutscher Elektroingenieur und Erfinder
 Michael Föttinger (* 1997), österreichischer Skilangläufer